Kurrentschrift steht für:
 Schreibschrift, Sammelbezeichnung für Schriften mit fortlaufender Linienführung
 Deutsche Kurrentschrift, bis Mitte des 20. Jahrhunderts gebräuchliche deutsche Schreibschrift